Příjmení Dovženko nosí více osob:

 Olexandr Dovženko (1894–1956) – sovětský filmový režisér
 Olexandr Romanovyč Dovženko (1918–1995) – lékař, psychiatr, psychoterapeut
 Hana Děnysivna Dovženko (1928–2007) – dojička, Hrdinka socialistické práce
 Viktor Michajlovič Dovženko (1920–1945) – Hrdina Sovětského svazu
 Sergej Ivanovyč Dovženko (* 1972) – ukrajinský sériový vrah

Ukrajinská příjmení